

Скоттсвілл — місто, штат Канзас
 Скоттсвілл — місто, штат Кентуккі
 Скоттсвілл — місто, штат Техас
 Скоттсвілл — місто, штат Вірджинія
 Скоттсвілл — селище, штат Нью-Йорк